Wolf Lake – serie televisiva statunitense
Wolf Lake – CDP del Michigan
Wolf Lake – comune del Minnesota